Яблоково — название населённых пунктов:

Россия 
 Яблоково — бывшее село в Бахчисарайском районе Крыма, ныне в составе пгт Почтовый.

Украина 
 Яблоково — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.